Riverton kan syfta på:

 Rivertonpriset – ett norskt kriminallitteraturpris

Personer 
 Stein Riverton – pseudonym för den norske detektivromanförfattaren Sven Elvestad (1884–1934).

Geografi

Australien 

 Riverton, Australien, South Australia, Clare and Gilbert Valleys,

Nya Zeeland 

 Riverton, Nya Zeeland, Southland,

USA 

 Riverton, Illinois, Sangamon County, 
 Riverton, Kansas, Cherokee County, 
 Riverton, Iowa, ort, Fremont County, 
 Riverton, Minnesota, Crow Wing County, 
 Riverton, New Jersey, 
 Riverton, Utah, Salt Lake County, 
 Riverton, Washington, King County, 
 Riverton, Wyoming, stad i Fremont County, Wyoming

Se även 
 Rivertown
 Town River

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar